Altküla peut designer :
 Altküla, village estonien de la Commune de Halinga ;
 Altküla, village estonien de la Commune de Märjamaa ;
 Altküla, village estonien de la Commune de Padise ;
 Altküla, village estonien de la Commune de Sõmeru ;
 Altküla, village estonien de la Commune de Toila.

Voir aussi